В мужском турнире по баскетболу на летней Универсиаде 2009 в Белграде (Сербия) приняли участие 25 сборных команд (вместо заявленных 26 – сборная Габона не приехала на Универсиаду). Турнир проходил с 2 июля по 11 июля 2009 года в двух городах – Белграде и Вршаце. Соревнования выиграли хозяева Универсиады – сборная Сербии, переиграв в финале сборную России со счётом 73:51.

Одной из причин разгромного поражения стала усталость после полуфинала, в котором россияне накануне финала взяли верх над главными фаворитами универсиады – командой США. В полуфинальном матче блестяще проявил себя форвард «Химок» Никита Шабалкин, набравший 20 очков. При этом российской сборной удалось вырвать победу, уступая перед заключительной четвертью с разницей «-10» .

Предварительный этап

Группа A

Группа В

Группа С

Группа D

Группа Е

Группа F

Группа G

Группа Н

Промежуточный раунд

Группа I

Группа J

Группа К

Группа L

Промежуточный раунд. 17-25 места

Группа М

Группа N

Группа О

Квалификационный раунд

23-25 места

20 – 22 места

17 – 19 места

13 – 16 места

9 – 12 места

Плей-офф

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Утешительные матчи за 5 – 8 места

Финалы

Матч за 15-е место

Матч за 13-е место

Матч за 11-е место

Матч за 9-е место

Матч за 7-е место

Матч за 5-е место

Матч за 3-е место

Матч за 1-е место

Финальное положение сборных команд

Примечания

Ссылка 
 Отчёты о баскетбольных матчах на официальном сайте летней Универсиады-2009

Летняя Универсиада 2009
Баскетбол на летних Универсиадах
2009 год в баскетболе
Соревнования по баскетболу в Сербии